Paranthropus robustus est une espèce éteinte du genre Paranthropus, qui vivait en Afrique australe de 2 à 1,5 million d'années avant le présent. Il a été découvert en 1938 à Kromdraai, en Afrique du Sud. D'autres sites préhistoriques d'Afrique du Sud, tels Swartkrans et Drimolen, ont ensuite livré des restes fossiles de cette espèce.

Historique 
Décrite en 1938 par le sud-africain Robert Broom, Paranthropus robustus fut la seconde espèce d'hominine définie (après Australopithecus africanus en 1925), et la première du genre Paranthrope. Le fossile TM 1517 trouvé en 1938 à Kromdraai par le collégien Gert Terblanche est l'holotype de l'espèce. Robert Broom découvrit en 1948 à Swartkrans des fossiles plus conséquents qu'il attribua à la même espèce. Il fallut néanmoins attendre 1994 pour trouver à Drimolen le crâne le plus complet de Paranthropus robustus connu à ce jour, DNH 7, dit Eurydice.

Classification phylogénétique

Description 
Les Paranthropes sont caractérisés par des crânes très robustes capables de produire une forte pression masticatoire, et par de grosses dents jugales, couvertes de la plus épaisse couche d'émail connue chez les hominidés. Le volume endocrânien du spécimen SK 1585 est estimé à .

Le squelette post-crânien de Paranthropus robustus est comparable à celui des autres Paranthropes et Australopithèques, et témoigne d'une bipédie, avec un certain degré d'arboricolisme conservé au niveau des membres supérieurs.

Paranthropus robustus présenterait un fort dimorphisme sexuel, avec des mâles sensiblement plus gros et plus robustes que les femelles. Sur la base de 3 spécimens, les mâles auraient eu une taille moyenne de  et les femelles de . Sur un échantillon de 4 spécimens, les mâles auraient pesé en moyenne  et les femelles .

L'anatomie du squelette de Paranthropus robustus suggère que cette espèce avait un régime végétarien..

Les éclats de pierre et les galets taillés associés aux fossiles de Paranthropus robustus suggèrent que cet hominidé utilisait des outils et était peut-être capable d'en fabriquer .

Datation 
En 2020, le site principal de Drimolen a été daté de 2 millions d'années, ce qui couvre tous les fossiles trouvés à ce jour sur ce site, et établit à cette date la première apparition dans le registre fossile de l'espèce Paranthropus robustus.

Les fossiles de Paranthropus à Swartkrans sont en partie contemporains des premiers sites d'Homo erectus dans la région.

Environnement 
Paranthropus robustus était probablement souvent la proie des grands félins et des hyènes du Pléistocène inférieur, et certaines concentrations de fossiles trouvées dans des grottes ont peut-être été accumulées là par des prédateurs.

Liste des principaux fossiles 

 Kromdraai :
 TM 1517 (1938, Robert Broom) : crâne et mandibule partiels (holotype de l'espèce)

 Swartkrans :
 SK 6 (1948, Robert Broom) : mandibule
 SK 46 (1948, Robert Broom) : demi-crâne droit
 SK 48 (1948, Robert Broom) : crâne masculin
 SK 54 : calotte crânienne juvénile
 SK 1585 : crâne

 Drimolen
 DNH 7 (1994, André Keyser) : crâne féminin quasi-complet (Eurydice)
 DNH 8 (1994, André Keyser) : mandibule masculine (Orpheus)
 DNH 152 (2018) : calotte crânienne

Galerie

Références

Bibliographie 
 Jean-Jacques Hublin, Paranthropus, site du Collège de France, .

Voir aussi

Articles connexes 
 SK 48
 Swartkrans
 Kromdraai
 Drimolen

robustus
Hominidé du Pléistocène
Primate (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1938
Taxon fossile décrit par Robert Broom